ASV est un code qui peut signifier :
 .

ASV est un sigle qui peut signifier :
 Association du scoutisme valaisan, une association cantonale du scoutisme suisse ;
 Amicale sportive vauréenne , le club de rugby de Lavaur ;
 auxiliaire spécialisé vétérinaire, un métier consistant à assister un vétérinaire lors de chirurgies et de consultations ;
 allocation supplémentaire vieillesse, une allocation gérée par le Fonds de solidarité vieillesse ;
  (en français, voltampérométrie par redissolution anodique), une technique électrochimique ;
 Approved Scanning Vendors, le standard de sécurité des infrastructures des marchands utilisant des donnés de carte de crédit (norme PCI-DSS) ;
 Attitudes Supporting Violence against women (en français, attitudes favorables à la violence envers les femmes) ;
 âge-sexe-ville, en langage IRC, selon la liste de termes d'argot Internet francophones.
Auxiliaire-sujet-verbe pour former une question en anglais
amplicon sequence variant (en français, variant de séquence d'amplicon)